Moras (general de Vitige) — oficial gótico do 
 Moras (general de Teia) — oficial gótico do 
 Moras (França) — localidade da França

Desambiguações de antropônimos